Хусейнов — фамилия; имеет женскую форму Хусейнова.
 Хусейнов, Зелимхан Теждиевич (род. 1981) — выступающий за Азербайджан чеченский борец вольного стиля, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира.
 Хусейнов, Муса Арифулаевич (1930—2006) — строитель-бетонщик, Герой Социалистического Труда.
 Хусейнов, Раджабали Мамедович (1941—2022) — советский и таджикский актёр, заслуженный артист Таджикистана.